SV Seligenporten (celým názvem: SVS – Spielverein Seligenporten e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v bavorském městysi Pyrbaum. Založen byl v roce 1949. Od sezóny 2018/19 působí v Bayernlize Nord, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu MAR Arena s kapacitou 4 000 diváků. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl fitnessu, gymnastiky, tanečního sportu a házené.

Získané trofeje 

 Bayerischer Pokal ( 1× )
 2006/07

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1999–2000: Bezirksliga Mittelfranken Süd
 2001–2004: Bezirksoberliga Mittelfranken
 2004–2008: Landesliga Bayern Mitte
 2008–2012: Fußball-Bayernliga
 2012–2015: Fußball-Regionalliga Bayern
 2015–2016: Fußball-Bayernliga Nord
 2016–2018: Fußball-Regionalliga Bayern
 2018– : Fußball-Bayernliga Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Fotbalové kluby založené v roce 1949